

Байконис — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Байконис — село, Теренкольський район, Павлодарська область

Див. також 
 Бакконис